Manuel Luís Baltazar da Câmara é um nome comum a dois elementos da família Gonçalves da Câmara, que exerceu ao longo de mais de trezentos anos o cargo de capitão do donatário da ilha de São Miguel, nos Açores:

 Manuel Luís Baltazar da Câmara - filho de Rui Gonçalves da Câmara, foi o oitavo capitão do donatário da ilha de São Miguel e ainda 2.º conde de Vila Franca
 Manuel Luís Baltazar da Câmara - filho de Rodrigo da Câmara e neto do precedente, foi o décimo capitão do donatário da ilha de São Miguel e ainda 4.º conde de Vila Franca e 1.º conde da Ribeira Grande

Açorianos
Desambiguação